Андре́й Ю́рьевич Но́вак (; ) — украинский футболист, вратарь. С 2022 года — тренер вратарей в клубе «Минай». Выступал за молодёжную сборную Украины.

Клубная карьера 
В 6 лет переехал в Ивано-Франковск. Выступал за ДЮСШ № 3. Впоследствии Юрий Шулятицкий пригласил его в клуб «Черногору». После объединения двух Ивано-Франковских команд стал основным вратарём «Спартака». Газета «Команда» признала его открытием Первой лиге сезона 2006/07.

С 2007 году перешёл во львовские «Карпаты». В Премьер-лиге дебютировал 23 мая 2009 года в матче «Арсенал» — «Карпаты» (4:0). Выступал на правах аренды за иванофранковкое «Прикарпатье» и молдавский «Тирасполь». Затем играл за бурштынский «Энергетик» и тернопольскую «Ниву».

Летом 2014 года прошёл просмотр в клубе «Александрия», после чего подписал контракт с командой. По итогам сезона 2014/15 «Александрия» стала победителем Первой лиги и вышла в Премьер-лигу Украины. Новак стал основным игроком клуба, являясь при этом одним из лучших вратарей турнира. 19 июля 2015 года вновь сыграл в чемпионате Украины (спустя шесть лет), в первом туре сезона 2015/16 в матче против донецкого «Шахтёра» (0:2). Новак пропустил два гола от бразильца Алекса Тейшейры, но несмотря на это, был признан лучшим вратарём тура по версии сайтов UA-Футбол и Footballl.ua.

23 июня 2017 года стал игроком кипрского «Эрмиса».

Карьера в сборной 
Сыграл один матч за молодёжную сборную Украины до 21 года 27 мая 2008 года против Белоруссии (0:0).

Достижения 
 Победитель Первой лиги Украины: 2014/15

Статистика

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Черногора»
Игроки ФК «Спартак» Ивано-Франковск
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Карпаты-2»
Игроки ФК «Прикарпатье» (2004)
Игроки ФК «Энергетик» Бурштын
Игроки ФК «Нива» Тернополь
Игроки ФК «Александрия»
Игроки ФК «Эрмис»
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Прикарпатье» (1998)
Футбольные тренеры Украины